Lista portów lotniczych w Nowej Zelandii podzielona pod względem lokalizacji.

Bibliografia 
 Great Circle Mapper
 
 World Aero Data

Linki zewnętrzne 
 Mapy lotnisk i lądowisk w Nowej Zelandii

 
Nowa Zelandia